Bắc Giang (provincie), een provincie in het noordoosten van Vietnam
 Bắc Giang (stad), een stad in Vietnam en is de hoofdplaats van de provincie Bac Giang